Пакли — название населённых пунктов:

Россия 
 Пакли — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Пакли — деревня в Новоржевском районе Псковской области.